Пластино () — фамилия. Известные носители:
 Пластино, Эл
 Пластино, Ник